

Китка () — гора в Болгарії, крайня західна точка країни.
 Китка () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Китка () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.